Holzer est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Étymologie 
Holzer est un mot allemand formé de Holz qui signifie « bois », et du suffixe -er qui est la marque d’un nom de métier (comme -eur, -ien ou -iste en français). Holzer signifie donc « ouvrier forestier ».

Patronyme 

 Adi Holzer (1936-), artiste, dessinateur, graveur, peintre et sculpteur autrichien ;
 Daniel Holzer (1995-) footballeur tchèque ;
 Franz Josef Holzer (1967-), réalisateur suisse ;
 Ivy Holzer (1944-), actrice italienne ;
 Jenny Holzer (1950-), artiste conceptuelle américaine ;
 Iris Andraschek-Holzer (1963-), artiste contemporaine autrichienne ;
 Korbinian Holzer (1988-), joueur hockey sur glace allemand ;
 Marco Holzer (1988-), pilote automobile allemand ;
 Max Hölzer (1915-1984), poète autrichien ;
 Patrick Holzer (1970-), skieur alpin italien ;
 Sepp Holzer (1942-), agriculteur et écrivain autrichien adepte de l'agriculture naturelle ;

Patronyme germanique
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain